Hetzenmühle ist der Ortsname von

 Hetzenmühle (Buch), Ortsteil des Marktes Buch, Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Hetzenmühle (Bütthard), Ortsteil des Marktes Bütthard, Landkreis Würzburg, Bayern
 Hetzenmühle (Marktrodach), Wüstung auf dem Gemeindegebiet des Marktes Marktrodach, Landkreis Kronach, Bayern

Siehe auch:
 Hetzemühle